Посылка:
 Посылка — вид почтового отправления.
 Посылка (логика) — часть «А» логического высказывания «A → B», в котором «B» называется следствием, а операция «→» — импликацией.
 Посылка (поэзия) — последняя, укороченная строфа французской баллады, обычно содержащая посвящение.